Гуз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуз, Александр Васильевич (род. 2004) — белорусский футболист, полузащитник.
 Гуз, Иосиф Иннокентий (1890—1940) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, францисканец, мученик.
 Гуз, Марк Дмитриевич (1919—1990) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гуз, Сергей Анатольевич (род. 1955) — российский учёный, преподаватель и зав. каф. МФТИ, предприниматель в научно-технической сфере.
 Гуз, Юлий Моисеевич (1885—1971) — российский, румынский и советский пианист, музыкальный педагог.
 См. также 
 Государственный университет по землеустройству